Gretz ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Gretz (auch Mathias Kretz; * um 1480–1543), deutscher katholischer Theologe, Philosoph und Dichter
 William Gretz (1852–1930), deutscher Brauer

Siehe auch:
 Gretz-Armainvilliers
 Grätz
 Kretz (Begriffsklärung)